Бабурова Анастасія Едуардівна (1983—2009) — журналістка, активістка антифашистського руху.
 Бабурова Ірина Володимирівна (* 1986) — українська спортсменка-пауерліфтер, майстер спорту міжнародного класу.